Осинова — название населённых пунктов в России:

 Осинова — деревня в Исетском районе Тюменской области.
 Осинова — деревня в Ялуторовском районе Тюменской области.